Новодел — в широком смысле слова: современные копии старинных вещей, предметов коллекционирования. Термин впервые появился в нумизматике.

 Новодел (нумизматика)
 Новодел (фалеристика)
 Новодел (филателия)
 В строительстве — новые здания, построенные в старых архитектурных стилях или представляющие собой копию разрушенного старого. Зачастую слово применяется в ироническом контексте.
 В боевых искусствах — новые виды/стили боевых искусств, созданные недавно, создатель зачастую еще жив. Иногда выдаются как имеющие древнюю историю, либо тайную передачу от мифического учителя.

См. также 
 Реплика
 Копия (искусство)